

Toponyme 

 Hampstead est un quartier de Londres en Angleterre
 West Hampstead
 Synagogue de Hampstead
 Hampstead est une station du métro de Londres.
 Hampstead est une paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Hampstead est une ville de l'agglomération de Montréal.
 Hampstead, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire aux États-Unis,
 Hampstead une ville dans le comté de Carrol dans le Maryland,

Œuvres 

 , un film britannique réalisé par Joel Hopkins en 2017.

Homonymie de localités